Kwinter est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1931), homme politique canadien en Ontario
, auteur et théoricien en architecture canadien

Homonymie de patronyme